Тея може да се отнася за:

 Тея – крал на остготите.
 Тея (митология) – титанида от древногръцката митология.
 Тея (планета) – хипотетична протопланета.